Serpula ampullacea är en ringmaskart som beskrevs av Sowerby 1829. Serpula ampullacea ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ampullacea